Филькино — название населённых пунктов сельского типа и связанных с ними объектов в России:

 Филькино — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Филькино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Филькино — село в Серовском городском округе Свердловской области.
 Филькино — станция Свердловской железной дороги в селе Филькине.
 Филькино — деревня в Ржевском районе Тверской области.